

A zenében 
Unbreakable, a Backstreet Boys albuma (2007)
Unbreakable, Janet Jackson amerikai énekesnő albuma (2015)
Unbreakable, Alicia Keys amerikai énekesnő első kislemeze az Unplugged című koncertalbumáról (2005)
Unbreakable, Conchita Wurst, a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál győztesének első kislemeze (2011)
Unbreakable, a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál svájci dala (2012)
Unbreakable, a Stratovarius együttes kislemeze (2013)
Unbreakable (A sebezhetetlen), M. Night Shyamalan filmje Bruce Willis főszereplésével (2000)